Raymond est un nom propre qui peut désigner un prénom, un nom de saints, un prénom dynastique, des personnalités portant ce nom de famille, des noms dérivés (entreprises, personnages de fiction, noms de lieux).

Prénom 

Raymond est un prénom masculin d'origine germanique. Il vient de rad ou ragin (conseil) et de mundo (protection), et signifie « celui qui protège par conseil éclairé ».

Les Raymond sont fêtés le 7 janvier.

Raymond est également devenu un patronyme, porté par plusieurs personnalités.  est son diminutif le plus courant, notamment dans les pays anglo-saxons.

Variantes linguistiques 
 allemand : Raimund ;
 arabe : Rimun ;
 français, allemand, anglais : Raymond ;
 espagnol : Raimundo, Ramón ;
 italien : Raimondo ;
 occitan : Ramond ;
 polonais : Rajmund ;
 tahitien : Raimundo ;
 basque : Erramun, Erraimun et Raimundo ;
 irlandais : Reamonn.

 Forme féminine française : Raymonde.

Popularité du prénom 

Au Moyen Âge, ce prénom est notamment populaire dans le sud-ouest de la France (région de Toulouse) et dans le nord-est de l'Espagne (notamment en Catalogne), peut-être avec l'influence des Wisigoths, peuple d'origine germanique qui domine la région entre le .

Saints et bienheureux de l'Église catholique 

Par ordre chronologique de l'année de décès :
 Raymond de Barbastro († 1126), ou Raymond de Roda, ou Raymond de Durban, évêque de Barbastro et de Roda ; fêté le 21 juin.
 Raymond († 1163), né à Saint-Gaudens en France, abbé du monastère de Fitero en Espagne et fondateur de l’ordre militaire de Calatrava ; fêté localement le  ou le 30 avril.
 Raymond Nonnat († 1240), cardinal ; fêté localement le 31 août.
 Raymond Scriptor († 1242), bienheureux, chanoine de Toulouse, inquisiteur, martyr avec dix compagnons à Avignonet près de Toulouse ; fêté le 29 mai.
 Raymond de Peñafort († 1275), frère prêcheur ; fêté le 7 janvier.
 Raymond Lulle (° vers 1232 - †1315), ou Lull ou Ramon Llull en catalan, bienheureux, philosophe et évangélisateur des Sarrasins ; fêté localement le 29 juin.
 Raymond de Capoue (°1318 - †1399), confesseur de sainte Catherine de Sienne ; fêté localement le 5 octobre.
 Raymond du Plan († 1569), bienheureux, martyrisé à Morlaàs par les protestants ; fêté localement le 6 novembre.
 Raymond Pétiniaud de Jourgnac (°1747 - †1794), bienheureux, vicaire général de l'évêque de Limoges, martyr de la Révolution française ; fêté le 26 juin.

Souverains et princes 

Un roi, plusieurs ducs, princes, comtes, évêques ont porté ce nom :

Comtes de Barcelone 
 Raimond-Bérenger II de Barcelone,
 Raimond-Bérenger III de Barcelone,
 Raimond-Bérenger IV de Barcelone prince d'Aragon.
 
 Raymond de Bourgogne (1059-1107), roi de Léon et de Galice en Espagne.
 Raymond  de Cardone, homme de guerre, Raymond II de Cardone, vice-roi de Naples.
 Raymond-Roger de Foix (1152-1223), comte de Foix.
 Raymond de Poitiers (1099-1149), prince d'Antioche de 1136 à 1149.

Comtes de Provence 
 Raimond-Bérenger II de Provence,
 Raimond-Bérenger III de Provence,
 Raimond Bérenger IV de Provence.

Comtes de Toulouse 
 Raymond I,
 Raymond II,
 Raymond III,
 Raymond (IV) de Toulouse,
 Raymond (V) de Toulouse,
 Raymond IV,
 Raymond V de Toulouse,
 Raymond VI de Toulouse,
 Raymond VII de Toulouse.

Autres dynastes 

 Raimond-Roger Trencavel, Raimond II Trencavel : vicomtes d'Albi, de Béziers, de Carcassonne et de Razès.
 Raymond IV de Toulouse (titré Raymond I de Tripoli), Raymond II, Raymond III de Tripoli : comtes de Tripoli.
 Raymond , Raymond II, évêques d'Uzès.
 Voir aussi les sous-pages d'homonymie dynastique : , , .
 Raymond III des Baux

Personnalités portant ce patronyme 

 
 Alexandre Raymond (1872-1941), architecte orientaliste et auteur français ;
 Andrée Raymond (1929-2001), joueuse française de basket-ball ;
 Andrew Van Vranken Raymond (1854-1918), ministre du culte presbytérien américain ;
 Benjamin Wright Raymond (1801-1883), entrepreneur américain, maire de Chicago ;
 Bertrand Raymond (1943-), journaliste et chroniqueur sportif canadien ;
 Brittany Raymond (1995-), actrice canadienne ;
 Camille Raymond (1976-), comédienne française ;
 Casimir Raymond (1870-1965), peintre français
 Claude-Melchior Raymond (1804-1854), avocat, professeur de droit, Sénateur du duché de Savoie, fils de Georges-Marie Raymond ;
 Eric Raymond (1957-), hacker américain ;
 Francine Raymond (1956-), auteure-compositrice-interprète québécoise.
 Fulgence Raymond (1844-1910), neurologue français ;
 Gene Raymond (1908-1998), acteur et réalisateur américain ;
 Georges-Marie Raymond (1769-1839), enseignant, fondateur de l'Académie de Savoie ;
 Hippolyte Raymond (1844-1895), auteur dramatique français ;
 
 Janice Raymond (1943-), philosophe américaine en éthique médicale et en études de femmes.
 Jean Raymond (1919-2011), comédien, imitateur, chansonnier et homme de télévision français ;
 Jean-Arnaud Raymond (1742-1811), architecte français ;
 Jean-Baptiste Raymond (1757-1825), homme d'affaires et député canadien ;
 Jean-Baptiste Raymond de Lacrosse (1761-1829), amiral français ;
 Jean-Michel Raymond (1766-1837), chimiste français ;
 Jean-Moïse Raymond (1787-1843), homme d'affaires et député bas-canadien ;
 Joachim Marie Raymond (1755-1798), général français ;
 Maxime Raymond (1883-1961), homme politique fédéral québécois ;
 
 
 Pierre Raymond, émailleur limousin du  
 Pierre Raymond (1942-), philosophe français
 Rosanna Raymond (1967-), artiste et curatrice néo-zélandaise
 Sid Raymond (1909-2006), acteur américain ;
 Vincent Raymond, enlumineur français actif à Rome au

Pseudonyme 

 Joseph Avon, dit Raymond (1750-1809), danseur français ;

Toponyme

États-Unis 

 , une communauté non incorporée ;
 Raymond (Illinois), un village ;
 , une localité non incorporée ;
 Raymond (Iowa), une cité ;
 Raymond (Kansas), une cité ;
 Raymond (Maine), un bourg ;
 Raymond (Minnesota), une cité ;
 Raymond, siège du comté de Hinds, dans l'État du Mississippi (États-Unis) ;
 Bataille de Raymond, pendant la guerre civile américaine ;
 , une communauté non incorporée ;
 , un village ;
 Raymond (New Hampshire), une localité du comté de Rockingham dans le New Hampshire aux États-Unis ;
 , un hameau non incorporé ;
 , une communauté non incorporée ;
 Raymond (Dakota du Sud), un bourg ;
 Raymond (Washington), une cité ;
 , un bourg ;
  ;
 .

Ailleurs 
 , État de Victoria, Australie ;
 Raymond, bourg de la province de l'Alberta au Canada ;
 Raymond, commune du Cher (France) ;
 , un village dans la municipalité d'Aquin, en Haïti ;

Personnalités portant ce prénom 
 Raymond Barre, homme politique français ;
 Raymond Domenech (1952), footballeur et entraineur français, ancien sélectionneur de l'équipe de France de football
 Raymond Devos, humoriste français ;
 Raymond Federman (1928-2009), écrivain et poète américain ;
 Raymond Leyris, chanteur et oudiste français ;
 Raymond Poulidor, coureur cycliste français ;
 Raymond Queneau (1903-1976), poète français ;
 Raymond van Barneveld (1967), joueur néerlandais professionnel de fléchettes.

Entreprise 

 ARaymond, groupe industriel français spécialisé dans la fixation

Personnages de fiction et œuvres d'art 

 Raymond est une série de télévision.
 Raymond (The Shaggy Dog) est un film américain sorti en 2006, avec Tim Allen dans le rôle principal.
 Tout le monde aime Raymond est une série de télévision.

Références 

Homonymie de prénom
Prénom masculin
Prénom français
Patronyme français
Patronyme anglais
Homonymie de localités aux États-Unis